UkraineCityGuide.com — міжнародний туристичний інтернет-портал, присвячений туризму в Україні. Створений групою ентузіастів з України, Туреччини, Ізраїлю і Великої Британії. Розпочав роботу 3 серпня 2010 року.

Опис

Портал і міжнародний міні-скандал 
У збірнику наукових робіт за 2010 рік вчені з Тбіліського державного університету економічних відносин приписали створення сайту українському уряду в особі Міністерства культури і туризму.

Примітки

Джерела 

Популяризуючи Україну рекламують українські «хабарі» 
У Грузії переплутали Міністерство туризму з ентузіастами з Херсона
Дмитро Козонак став співзасновником вебпорталу про туристичну Україну
Украину представят миру как "Мекку туризма" 
Донецька ОДА перша з усіх органів влади України ініціювала збільшення інформації про область на глобальному туристичному порталі
Миколаївська облдержадміністрація розширила інформацію про область на глобальному туристичному порталі www.ukrainecityguide.com
Про Луцьк у світі дізнаються більше
Reif für den Urwald 
 Former russian region Ukraine opening up for tourism 
 On the move: Zhanna Kobylinska, ukrainecityguide Internet portal 

Сайти
Туризм в Україні